Николай Антонович Растегаев (2 января 1943, Котовск, Тамбовская область — дата смерти неизвестна) — советский футболист, защитник, советский и российский футбольный тренер..

Биография 
В начале карьеры выступал за «Спартак» (Тамбов), «Звезду» (Серпухов), «Торпедо» (Подольск).

В 1967 году перешёл в ярославский «Шинник», за который выступал до конца карьеры в 1977 году. За 11 сезонов провёл в составе клуба 305 матчей и забил два гола.

После окончания карьеры работал тренером. В 1981—1982 годах возглавлял калужский «Локомотив». Затем много лет работал детским тренером в московской Футбольной школе молодёжи («ФШМ-Торпедо»), был одним из первых тренером Марата Измайлова, Романа Славнова, Ильи Ильина, Карэна Оганяна и др.

Скончался не позднее 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Звезда» Серпухов
Игроки ФК «Торпедо» Подольск
Игроки ФК «Шинник»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Локомотив» Калуга